Клубный кубок UNCAF 2005 — 24-й розыгрыш турнира, 7-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 26 июля по 30 ноября 2005 года. Шестнадцать участников турнира представляли семь стран, трофей был разыгран в турнире на выбывание. Трофей в третий раз завоевал коста-риканский клуб «Алахуэленсе» (во второй раз под новым названием турнира).

Участники 
  Иглз — полуфиналист или финалист лиги «А» Белиза сезона 2004/2005.
  Пласенсия Пайретс — полуфиналист или финалист лиги «А» Белиза сезона 2004/2005.
  Мунисипаль — чемпион Гватемалы сезона 2004/2005.
  Комуникасьонес — финалист Апертуры Гватемалы сезона 2004/2005.
  Сучитепекес — финалист Клаусуры Гватемалы сезона 2004/2005.
  Марафон — чемпион Апертуры Гондураса 2004/2005.
  Олимпия — чемпион Клаусуры Гондураса сезона 2004/2005.
  Перес-Селедон — чемпион Апертуры Коста-Рики сезона 2004/2005.
  Алахуэленсе — чемпион Клаусуры Коста-Рики сезона 2004/2005.
  Саприсса — финалист Апертуры и Клаусуры Коста-Рики сезона 2004/2005.
  Дирьянхен — чемпион Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2004/2005.
  Пармалат — победитель плей-офф между финалистами Апертуры и Клаусуры Никарагуа сезона 2004/2005.
  Арабе Унидо — чемпион Апертуры и Клаусуры Панамы сезона 2004.
  Сан-Франциско — финалист Клаусуры Панамы сезона 2004.
  ФАС — чемпион Апертуры и Клаусуры Сальвадора сезона 2004/2005.
  Фирпо — финалист Клаусуры Сальвадора сезона 2004/2005.

1/8 финала 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3 место 

  «Алахуэленсе»,  «Олимпия» и  «Саприсса» получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2006.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF 

2005